Вахтино — название населённых пунктов.

Россия 
 Вахтино — село в Даниловском районе Ярославской области.
 Вахтино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

См. также 
 Вахтин